Carl Carlsson (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois. Il évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990 || Huddinge IK || Division 1
|| 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 1990-1991 || Huddinge IK || Division 1
|| 11 || 2 || 2 || 4 || 2 || || || || ||  
|-
| 1991-1992 || Huddinge IK || Division 1
|| 32 || 13 || 7 || 20 || 10 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0  
|-
| 1992-1993 || Huddinge IK || Division 1
|| 22 || 3 || 5 || 8 || 10 || 9 || 3 || 0 || 3 || 2  
|-
| 1993-1994 || Huddinge IK || Division 1
|| 36 || 3 || 7 || 10 || 28 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4  
|-
| 1994-1995 || Huddinge IK || Division 1
|| 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Huddinge IK || Division 1
|| 32 || 5 || 2 || 7 || 30 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1996-1997 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A
|| 28 || 16 || 6 || 22 || 8 || 9 || 3 || 4 || 7 || 2 
|-
| 1997-1998 || AIK || Elitserien
|| 43 || 1 || 0 || 1 || 10 || 8 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
| 1998-1999 || AIK || Elitserien
|| 44 || 1 || 4 || 5 || 18 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Nottingham Panthers || ISL
|| 39 || 14 || 13 || 27 || 24 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2000-2001 || Iserlohn Roosters || DEL
|| 60 || 3 || 6 || 9 || 46 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Nottingham Panthers || ISL
|| 48 || 6 || 11 || 17 || 52 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2002-2003 || Sheffield Steelers || ISL
|| 32 || 3 || 8 || 11 || 14 || 17 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2003-2004 || Nottingham Panthers || EIHL
|| 55 || 7 || 30 || 37 || 50 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2004-2005 || Nottingham Panthers || EIHL
|| 52 || 4 || 16 || 20 || 22 || 10 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2005-2006 || Nottingham Panthers || EIHL
|| 36 || 3 || 5 || 8 || 26 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0

Références 

Naissance en mai 1972
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Huddinge IK
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Sheffield Steelers
Défenseur de hockey sur glace